Петралона може да се отнася до редица наименования и села в Република Гърция, повечето от които със сменена топонимия:

 Петралона, село на Халкидическия полуостров със старо име Телкели;
 Петралона, село от Граменохорията в Янинско със старо име Добро.